Adelaarsnest (vogelnest)
 Adelaarsnestenroute, route langs op rotsen gebouwde kastelen in Polen
 De Adelaarshorst, een Nederlands voetbalstadion

Residenties van Hitler 

 Kehlsteinhaus, bouwwerk in Beieren, bijgenaamd Adelaarsnest
 Adlerhorst (Adelaarsnest), een hoofdkwartier van Adolf Hitler nabij Bad Nauheim (in Hessen)